Игу́менка — малая река на территории города Челябинска длиной 9 километров, правый приток реки Миасс, практически полностью заключена в коллектор. В открытом состоянии протекает от насыпи железной дороги до забора Первого хлебокомбината в районе домов 7а, 7Б и 5а по улице Труда. В районе домов 82 и 82а по улице Пермской пересечена пешеходным мостом.

Исток реки располагался в болотах, южнее Дорожной клинической больницы на улице Доватора, между улицами Блюхера и Сулимова. Впадает в Миасс в конце современной улицы Миасской около нового автомобильного моста через реку. Протекает в своём течении через Ленинский район в районе автодороги «Меридиан», что отразилось в названии небольшой улицы Игуменка, расположенной здесь и сохранившейся до наших дней. Также река протекает через Центральный и Тракторозаводский районы.  

Коллектор реки используется и для ливневой канализации города и для сброса промышленных стоков, так что речные воды в нём составляют меньшую часть. Притоком Игуменки в районе Центрального рынка является ещё более малая речка Чернушка, которая так же заключена в подземный коллектор. На старых картах также встречается название речки Осиновка. Другие встречавшиеся названия — Ручей и Грязнуха.

В реку происходит сброс канализационных бытовых стоков, в том числе путём несанкционированных врезок в коллектор, по которому течёт река под землёй.

Примечания 

Притоки Миасса
Реки Челябинска